Schweineberg ist der Name von

 Schweineberg (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schweineberg (Ofterschwang), Ortsteil der Gemeinde Ofterschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schweineberg (Hameln) (ca. 278 m), Erhebung bei Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Schweineberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet auf dem Schweineberg bei Hameln, Niedersachsen

Schweineberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schweineberg (1828–1902), deutscher Politiker, Bürgermeister von Mühlhausen/Thüringen, MdHH
 Klaus Schweineberg (* 1957), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Schweinberg
 Schweinsberg